Константин Нечаев:
 Нечаев, Константин Владимирович (1926—2003) — митрополит Волоколамский и Юрьевский.
 Нечаев, Константин Петрович (1883—1946) — генерал-лейтенант Русской армии и Манчжурской армии.